Редозу́бов — русская фамилия. Известные носители:

 Редозубов, Дмитрий Васильевич (1904—1978) — советский математик и гидрогеолог, мерзлотовед.
 Редозубов, Сергей Поликарпович (1891—1957) — советский педагог, автор букварей.
 Редозубов, Яков Иванович (Иаков Редозубов; 1871—1938) — протоиерей, священномученик, местночтимый святой Украинской Православной Церкви.

См. также 
 Редкозубов
 Зубов